Car Wash pode ser:

No cinema:

Car Wash - filme de 1976 estrelado por Franklyn Ajaye e Sully Boyar.
Car Wash - curta-metragem de 2000 dirigido por Julius Sevcík.
Car Wash - curta-metragem de 2005 dirigido por Pascal Rambert.

Na música:

"Car Wash" - um single de Christina Aguilera, lançado em 2004.
Car Wash - um álbum contendo a trilha sonora do filme lançado em 1976.

Desambiguação